Авл Плавцій (; II—I століття до н. е.) — політичний та військовий діяч часів пізньої Римської республіки, народний трибун 70 року до н. е.
 Авл Плавцій (100 до н. е. — 48 до н. е.) — політичний діяч часів пізньої Римської республіки, народний трибун 56 року до н. е., міський претор.
 Авл Плавцій (44 до н. е. — після 1 до н. е.) — сенатор, політичний діяч часів ранньої Римської імперії, консул-суффект 1 року до н. е.
 Авл Плавцій (5 — після 57) — політичний та військовий діяч ранньої Римської імперії, консул-суффект 29 року.